Cerro Grande bezeichnet:

in Brasilien:
 Cerro Grande (Rio Grande do Sul), Ort im Norden des Bundesstaates Rio Grande do Sul
 Cerro Grande do Sul, Ort im Südosten des Bundesstaates Rio Grande do Sul

in Bolivien:
 Cerro Grande (Guarayos), Ort im Departamento Santa Cruz

in Chile:
 Cerro Grande (La Serena), Berg in der Región de Coquimbo

Cerro Grande ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos del Cerro Grande (* 1976), spanischer Fußballschiedsrichter